Biologie
 Erebia edda, vlinder uit de familie Nymphalidae

Geschiedenis
 Edda, IJslandse mythologie bestaande uit:
 Poëtische Edda, orale traditie
 Proza-Edda, middeleeuws dichtershandboek van Snorri Sturluson

Muziek
 Edda I: Schepping, oratorium van de IJslander Jón Leifs 

Personen
 Edda Barends, Nederlandse actrice
 Edda Göring, dochter van nazi Hermann Gôring
 Edda Magnason, Zweedse pianiste, singer-songwriter en actrice
 Edda Kathleen Ruston, Britse actrice, beter bekend als Audrey Hepburn
 Edda Schnittgard, Duitse zangeres en schrijfster 

Sport en spel
 Edda Huzid, golfclub in Voorthuizen (Gelderland)